Niebel steht für:
 Niebel (Treuenbrietzen), ein Ortsteil der Stadt Treuenbrietzen (Landkreis Potsdam-Mittelmark)

Niebel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Niebel (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Dirk Niebel (* 1963), deutscher Politiker (FDP)
 Fritz Niebel (1872–1959), deutscher Architekt
 Theodor Niebel (1905–1974), deutscher Psychiater und Euthanasietäter
 Werner Niebel (1928–2018), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Nibel
 Niepel